Malinké peut être :
 les Malinkés ou Mandingues, peuple mandingue ;
 malinké, langue ou macrolangue parlée en Afrique de l’Ouest, aussi appelé mandingue ;
  malinké de Kita, langue mandingue parlée au Mali  et en Guinée.
  malinké de l’Est, langue mandingue parlée en Guinée et au Mali
  malinké de l’Ouest, langue mandingue parlée en Gambie, au Mali et au Sénégal.

Voir aussi